Aroma Kadınlar Voleybol 1.Ligi 2010/2011 – 27. sezon walki o mistrzostwo Turcji organizowany przez Türkiye Voleybol Federasyonu pod egidą Tureckiego Związku Piłki Siatkowej (tr. Türkiye Voleybol Federasyonu, TVF).

W sezonie 2010/2011 występowała w drużynie Fenerbahçe SK Katarzyna Skowrońska-Dolata, a w VGS Türk Telekom Stambuł Małgorzata Glinka-Mogentale.

Drużyny uczestniczące

Rozgrywki

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki

Tabela

Faza play-off

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
K
2010 w Turcji
2011 w Turcji